Куичапа има више значења:

 Куичапа (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Куичапа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куичапа (Куичапа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куичапа (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику